Пэ́рри () — англоязычная фамилия.

Пэрри 
 Пэрри, Дик (род. 1942) — саксофонист группы Pink Floyd.
 Пэрри, Милмэн (1902—1935) — американский филолог-классик, фольклорист, автор «устной теории».
 Пэрри, Наташа (1930—2015) — английская и французская актриса, жена Питера Брука.
 Пэрри, Роберт (1949—2018) — американский журналист.
 Пэрри, Стивен (род. 1960) — двадцать четвёртый президент Сената Австралии.
 Пэрри, Уэйн (род. 1950) — американский бизнесмен, деятель скаутского движения.
 Пэрри, Хьюберт (1848—1918) — английский композитор.
 Пэрри, Эмир Джонс (род. 1947) — британский дипломат.

См. также 
 Парри
 Перри
 Энн Ширли, урождённая Дон Эвелин Пэри